Cartierul Rezidential "FC-1A" este un complex ANL, din Bucurestii Noi. Este un cartier compus din 90 de vile, care au fost repartizate pe Strada Fabrica de Caramida nr. 1A. Sunt patru strazi: Strada Nicolae Petrescu, Strada Petre Andrei, Str. Dimitrie Drăghicescu si Strada Anton Glopenița. Aici se gasesc case "de lux", duplex, construite din anul 2003, si proiectate in anul 2002. Se afla in spatele fostului Laromet, langa malul lacului  Grivita.

Note